Красногварде́йская может означать:
 Красногвардейская — станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
 Красногвардейская — название станции «Новочеркасская» Петербургского метрополитена с 1985 по 1992 год.
 Красногвардейская (автостанция) — автовокзал в Москве.

См. также 
 Красногвардейский (значения)
 Красногвардейское (значения)
 Красногвардейская площадь
 Красногвардейская улица (значения)
 Красная гвардия (значения)
 Красногвардейск (значения)